Окта́й Кади́р оглы́ Зульфуга́ров (; ) — азербайджанский композитор, дирижёр, виолончелист и педагог. Народный артист Азербайджана (2000).

Биография 
В 1951 году окончил Азербайджанское музыкальное училище по классу виолончели. В 1951—1953 годах обучался в Азербайджанской консерватории у Александра Шварца (виолончель), а в 1958 году окончил консерваторию у Кара Караева (композиция). Член КПСС в 1966—1991 годах.

В 1949—1958 годах — преподаватель музыкальной школы № 1, в 1960—1962 годах — звукорежиссёр, в 1965—1967 годах — заведующий музыкальным отделом Республиканского Дома народного творчества в Баку. С 1968 года — старший консультант Союза композиторов Азербайджанской ССР. С 1974 года — художественный руководитель детских музыкальных телевизионных театров «Тумурджук» и «Айсель». Автор произведений для детей, в частности более 200 песен. Писал музыку для театра и кино; занимался обработкой народных песен. Многие его песни премированы на республиканских и всесоюзных конкурсах («Пионервожатая», «Здравствуй, вождь!», «Праздник юности», «Ода партии»).

Сочинения 
 детская опера «Кот и Воробей» (1963, Баку)
 детская опера «Лесная сказка» (1971, Баку)
 детская опера-балет «Девочка-звёздочка» (1965, Баку)
 детская оперетта «Шангюлюм-Шунгюлюм, Менгюлюм» (1974, Баку)
 детская оперетта «Петушок»
 детская оперетта «Считаю до десяти»
 детская оперетта «Колыбельная»
 детская оперетта «Сыграем в мяч»
 кантата для детского хора и оркестра «Будь готов!»
 героическая кантата Человек и время (на стихи Ага Джавада Али-заде, 1968)
 «Будь готов!» для детского хора и оркестра (на стихи Теймура Эльчина, 1963)
 «Баллада о Тофике» (1966)
 симфония «Сумгаит» (с голосом, 1963, 2 редакция — 1964)
 симфоническая поэма «Шаг даг» (1955)
 симфоническая увертюра «Ликуй, мой народ!» (1962)
 симфоническая увертюра «Слава созидателям!» (1985)
 концерт для виолончели с оркестром (1958)
 струнный квартет (1956)
 фортепианное трио (1954)
 пьесы для фортепиано (1953)
 поэма для виолончели и фортепиано (1953)
 8 вариаций для кларнета и фортепиано (1952)
 циклы романсов для голоса и фортепиано (на стихи Сулеймана Рустама, 1957—1958)
 сборники детских песен:
 «Мои первые песни» (20 песен, 1960)
 «Телефон» (10 песен, 1964)
 «Громче труби, горнист» (1965)
 «До-ре-ми-фа-соль-ля-си» (15 песен, 1966)
 «Для малышей» (50 песен, 1971)
 «Свирель» (25 песен, 1972)

Награды 
 1972 — Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР
 2000 — Народный артист Азербайджанской Республики
 2009 — Орден «Слава»

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 204 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Октай Зульфугаров на Allmusic 
 
 Октай Зульфугаров на сайте КиноПоиск

Выпускники Бакинской консерватории
Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Оперные композиторы Азербайджана
Композиторы оперетт